Раптор из Оклахоме () је наводно криптид из Оклахоме (САД).

Опис криптида 
Описује се као мањи Тероподски диносаур из породице Дромеосаура смеђе боје са оштрим закривљеним канџама на ногама.

Хронологија сусрета са овим бићем и виђења 
 У јуну 2005. године се десио прво виђење Раптора из Оклахоме кад је ово биће претрчало преко аутоцесте 169 у близини града Талса. Свједок овог догађаја је описао да је видио животињу налик на Раптора из филма Парк из доба јуре.

Види још 
 Живи диносаури

Спољашње везе 
 http://livedinopedia.wikia.com/wiki/Oklahoma_Raptor
 http://itsmth.wikia.com/wiki/Oklahoma_Raptor
 http://frontiersofzoology.blogspot.com/2013/09/velociraptor-sightings.html

Криптозоологија
Живи диносауруси